Hegibach ist der Name zweier Fließgewässer in der Schweiz:

 Hegibach (Talbach), Zufluss des Talbachs im Kanton Aargau
 Hegibach (Zürich), Zufluss des Zürichsees im Kanton Zürich